Африканская гадюка Шнайдера () — вид ядовитых змей. Оскар Бёттгер назвал новый вид в честь своего друга, немецкого конхиолога Оскара Шнайдера (1841–1903). Распространены в Африке на небольшой прибрежной территории на границе Намибии и ЮАР. Охраняется в национальном парке Шпергебит. В настоящее время подвидов Африканской гадюки Шнайдера не выделяют.

Описание 
Это мельчайший вид в роду Bitis и, возможно, самый мелкий в семействе Гадюковые. Длина тела с хвостом 18—25 см. Максимальная зарегистрированная — 28 см.

Экология 
Из-за большого количества хищников, для вида характерна необычно высокая ежегодная смертность (39-56%). Размножаются раз в год, у других местных видов гадюк цикл размножения двухгодичный.

Дополнительная литература 
 Branch, Bill (2004). Field Guide to Snakes and other Reptiles of Southern Africa. Third Revised edition, Second impression. Sanibel Island, Florida: Ralph Curtis Books. 399 pp. . (Bitis schneideri, pp. 118—119 + Plate 14).

Примечания

Ссылки 

 
 Namaqua dwarf adder (Bitis schneideri) на ARKive.

Животные, описанные в 1886 году
Пресмыкающиеся Африки
Африканские гадюки
Шнайдер